Элио, Франсиско Хавьер де (1767—1822) — испанский военный и политический деятель.
 Элио, Хоакин (Joaquin Еliо у Ezpelet; 1803—1876) — испанский генерал партии карлистов.

Примечания